Manuel Saravia puede referirse a:

 Manuel Antonio Saravia (1790 - 1879), gobernador de la provincia de Salta;
 José Manuel Saravia (c. 1800 - c. 1860), gobernador de la provincia de Salta, hermano del anterior;
 Manuel Saravia Madrigal (1953- ), arquitecto y político español.